Змагання з бігу на 200 метрів серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 у Токіо проходили 3-4 серпня 2021 на Японському національному стадіоні.

Напередодні старту 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Результати

Забіги 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші троє з кожного забігу () та троє найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з четвертого ().

Півфінали 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші двоє з кожного забігу () та двоє найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з третього ().

Фінал 

Фінальний забіг відбувся 4 серпня 2021.

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  
 Сторінка дисципліни змагань на сайті Міжнародного олімпійського комітета  
  

Чоловіки
Чоловіки